Badischer Landtag steht für

 die Badische Ständeversammlung im Großherzogtum Baden von 1818 bis 1918
 den Landtag der Republik Baden von 1919 bis 1933
 Badischer Landtag (1947–1952), den Landtag des Bundeslands Baden von 1947 bis zur Gründung des Landes Baden-Württemberg 1952